Psyche – planetoida o numerze katalogowym 16
 „Psyche” – czasopismo psychologiczne wydawane przez Uniwersytet Szczeciński, 
 „Psyche” – opera Johanna Josepha Fuxa
 psyche – rodzaj lustra
 Psyche – w mitologii greckiej uosobienie duszy ludzkiej
 Psyche – kanadyjski zespół muzyczny
 psyche – psychika; jedna z trzech funkcji zdrowia człowieka według WHO (soma, psyche, polis)

Zobacz też 

 dusza w filozofii
 dusza w religioznawstwie